D. Afonso V havia falecido em 1481 e tinha sido iniciado o reinado de D. João II

Nestas Cortes introduzem-se inovações em termos de aparato faustoso, de formalismos protocolares e de relacionamento do Rei com os súbditos. São Cortes de início de reinado, mas o Rei exime-se de pronunciar juramento, exigindo que todos lhe prestem menagens iguais e faz-se rodear de uma aura hierática que dir-se-ia personificar a própria fonte do Poder.

As Cortes passam a fazer parte da organização destinada a produzir uma monarquia absoluta. São prestigiadas e engrandecidas porque servem de apoio ao projetos da política do rei.

Évora, 1481-1482
1481 em Portugal
Século XIV em Portugal